U 23 puede referirse a cualquiera de los siguientes submarinos:

 SM U 23, el líder de su clase de submarinos (). Botado en 1913, sirvió durante la Primera Guerra Mundial hasta su hundimiento el 20 de julio de 1915.

 SM UB-23, un submarino alemán del  botado en 1915 e internado en España el 29 de julio de 1917.
 SM UC 23, un submarino alemán del  botado en 1916 que se rindió el 25 de noviembre de 1918.
 U 23 (1936), un submarino alemán del tipoIIB que sirvió en la Segunda Guerra Mundial hasta que fue echado a pique el 10 de septiembre de 1944.
 U 23 (S172), un submarino alemán de la Bundesmarine del tipo206 botado en 1974 que continúa en servicio.

 SMS U-23 (1917), un submarino de la Armada Imperial y Real Austrohúngara de la clase U-20.